Claudio Martín Dadómo Minervini (Montevideo, 10 de fevereiro de 1982) é um futebolista profissional uruguaio, que atua como lateral.

Carreira 
Dadómo integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 2001.

Títulos
Montevideo Wanderers
Uruguayan Segunda División: 2000 

AEK Atenas
Copa da Grécia: 2010–11

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Futebolistas do Club Atlético Cerro
Futebolistas do Hammarby IF Fotboll
Futebolistas do Ergotelis FC
Futebolistas do AEK FC
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001